Kururi (jap. ) bezeichnet:
 eine Bahnlinie: Kururi-Linie
 eine Burg: Kururi-jō
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Kururi (Han)